Турнір пам'яті Валерія Лобановського 2004 — другий офіційний турнір пам'яті Валерія Лобановського, що проходив у Києві з 12 по 14 травня 2004 року.

Структура та регламент 
В турнірі взяли участь чотири команди:
 «Динамо» (Київ)
 «Шериф» (Тирасполь)
 «Сконто» (Рига)
 «Динамо» (Тбілісі)

Кожна з команд стартує з півфіналу, переможці яких виходили до фіналу, а клуби, що програли мають зіграти матч за 3-тє місце.

Матчі

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Бомбардири 
2 голи
 Максим Шацьких ( «Динамо» К)

1 гол
 Станіслав Іванов ( «Шериф»)
 Михайло Міхолап ( «Сконто»)
 Маріс Верпаковскіс ( «Динамо» К)
 Андрій Несмачний ( «Динамо» К)
 Флорін Чернат ( «Динамо» К)

Переможець

Посилання 
ІІ Турнір пам'яті Валерія Лобановського на сайты ФФУ
Турнір пам'яті Валерія Лобановського 2004 на сайті статистики «Динамо»
Кубок Лобановского остался в Киеве
Заявки клубів на турнір пам'яті Валерія Лобановського 2004

Турнір пам'яті Валерія Лобановського